Antanifotsy – comune del distretto di Antanifotsy, Madagascar
 Antanifotsy – comune del distretto di Soanierana Ivongo, Madagascar